Коре́лли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Корелли, Арканджело (1653—1713) — итальянский скрипач и композитор.
 Корелли, Мария (1855—1924) — английская писательница.
 Корелли, Франко (1921—2003) — итальянский оперный певец.

См. также 
 «Выбор капитана Корелли» — фильм Джона Мэддена 2001 года